piła – narzędzie

 Nazwy w kulturze
 Piła – seria filmów o psychopatycznym zabójcy Johnie Krammerze
 Piła – krótkometrażowy film, pierwowzór poniższego filmu
 Piła – film z 2004 r.
 Piła – ścieżka dźwiękowa filmu Piła (2004)
 Piła – gra wideo wyreżyserowana przez Jamesa Wana, Leigh Whannella i Davida Cohena
 Saw: Rebirth (polski tytuł: Piła: Odrodzenie) – komiks napisany przez R. Erica Lieba i Krisa Oprisko. Rysunki Renato Guedes z 2005 roku.
 Saw: The Ride (polski tytuł: Piła: Przejażdżka) – kolejka górska  w Thorpe Park w Wielkiej Brytanii.
 Saw Das Spiel (ang. Saw The Game) – gra on-line wydana w języku niemieckim .
 dawna nazwa rzeki Mrożycy
 ryba piła
 "Młyn na Pile" na Mrożycy w Głownie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 9 podstawowych
 Piła – miasto
 Piła – część miasta Libiąż
 Piła – część miasta Wisła
 Piła – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Gostycyn 
 Piła – część wsi Lubiec w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Piła – część wsi Dąbrowa nad Czarną w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Aleksandrów
 Piła – część wsi Stobnica w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Piła – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Piła – część wsi Przerąb w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Piła – część wsi Kuźnica Zagrzebska w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Piła – część wsi Mników w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Piła – część wsi Pietraszów w województwie opolskim, w pow. oleskim, w gminie Dobrodzień
 Piła – osada leśna w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Turawa
 Piła – przysiółek wsi Ruda Różaniecka w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol
 Piła – część wsi Siemuszowa w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska
 Piła – przysiółek wsi Gąsiorki w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn
 Piła – część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Piła – część wsi Konopiska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska
 Piła – część wsi Łobodno w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Piła – osada leśna wsi Kleśniska w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Piła – część wsi Nędza w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Nędza
 Piła – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Piła – przysiółek wsi Chełmce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Piła – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie 
 Piła – część wsi Mikorzyn w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno
 Piła – osada w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie
 Piła – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Chocz 
 Piła – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Piła – dawna gmina wiejska

Miejscowości na Ukrainie 
 Piła – wieś na Ukrainie w rejonie stryjskim (obwód lwowski)

Wody 
 Piła – struga, lewobrzeżny dopływ Małej Panwi

Zobacz też 

 Oska Piła, Piła Druga, Piła Kościelecka, Piła Pierwsza, Piła-Młyn, Stobnica-Piła